Cornell ist der Familienname folgender Personen:
 Alonzo B. Cornell (1832–1904), US-amerikanischer Politiker
 C. Allin Cornell (1938–2007), US-amerikanischer Bauingenieur
 Chris Cornell (1964–2017), US-amerikanischer Rockmusiker
 Don Cornell (1919–2004), US-amerikanischer Sänger
 Drucilla Cornell (1950–2022), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Elisabeth Paté-Cornell (* 1948), US-amerikanische Ingenieurin und Risikoforscherin
 Ellie Cornell (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Eric Allin Cornell (* 1961), US-amerikanischer Physiker
 Ezekiel Cornell (1732–1800), US-amerikanischer Politiker
 Ezra Cornell (1807–1874), US-amerikanischer Geschäftsmann und Universitätsgründer
 John Cornell (1941–2021), australischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 John Henry Cornell (1828–1894), US-amerikanischer Komponist, Organist und Lehrbuchautor
 Joseph Cornell (1903–1972), US-amerikanischer Bildhauer, Maler und Filmemacher
 Katharine Cornell (1893–1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Pamela Cornell, britische Filmarchitektin und Requisiteurin
 Paul Cornell (* 1967), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Robert John Cornell (1919–2009), US-amerikanischer Politiker und Priester
 Sheila Cornell-Douty (* 1962), US-amerikanische Softballspielerin 
 Thomas Cornell (1814–1890), US-amerikanischer Politiker
 Tim Cornell (* 1946), britischer Althistoriker

Cornell steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cornell (Illinois)
 Cornell (Iowa)
 Cornell (Kalifornien)
 Cornell (Kansas)
 Cornell (Michigan)
 Cornell (Wisconsin), im Chippewa County

im NRHP gelistete Objekte:
 Cornell Apartments, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 89001741
 Cornell College-Mount Vernon Historic District, in Mount Vernon, Iowa, ID-Nr. 80001456
 Cornell Farmhouse, in New York, New York, ID-Nr. 79001620
 Cornell Farmstead, in Grandview, Washington, ID-Nr. 87000055
 Cornell Heights Historic District, in Ithaca, New York, ID-Nr. 89001205
 Cornell Mills, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000657
 Cornell Pulpwood Stacker, in Cornell, Wisconsin, ID-Nr. 93001425
 Cornell Square, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 05000875
 Cornell-Randall-Bailey Roadhouse, in Johnston, Rhode Island, ID-Nr. 84001943
 Cornell-Van Nostrand House, in New Hyde Park, New York, ID-Nr. 07000863

Sonstiges:
 Cornell Companies, Gefängnisbetreiber aus den Vereinigten Staaten
 Cornell University, Privatuniversität in Ithaca, New York
 (8250) Cornell, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Cornell Township
 Cornel, männlicher Vorname und Familienname